Babah Dua (Jaya), een plaats in Indonesië
Babah Dua (Tadu Raya), een plaats in Indonesië
Babah Dua (Sampoiniet), een plaats in Indonesië